Кротенковский сельский совет () — входит в состав
Полтавского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Семьяновка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Семьяновка 
 с. Олепиры 
 с. Патлаевка 
 с. Терновщина 
 с. Яцынова Слободка

Примечания